Dasypogon (insecte)
 Dasypogon (plante)